Příjmení Půlpán nosí více osobností:

 Karel Půlpán (1885–1914) – český spisovatel, novinář a socialista
 Karel Půlpán – český protektorátní strážmistr, vrah výsadkáře Jiřího Potůčka
 Karel Půlpán (* 1951) – český ekonom
 Václav Půlpán (1814–1884) – český rolník a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu

 Josef Půlpán, rytíř z Feldsteinu (1789–1840)  – český šlechtic

Česká příjmení